Поход на Панаму был осуществлён в 1671 году.

Под командованием пиратского адмирала Генри Моргана собралось 36 кораблей (28 английских, вооружённых 180 пушками с 1326 членами команды и 8 французских, вооружённых 59 пушками и с 520 членами команды) и тридцать два каноэ — всего 1846 человек при 239 пушках. 2 декабря 1670 года на борту флагманского фрегата «Сатисфэкшн» состоялся совет, на котором капитаны договорились, что им следует совместно захватить город Панаму. Эскадра покинула Эспаньолу 16 декабря 1670 года.

В устье реки Чагрес «Сатисфэкшн» и ещё 4 судна разбились о рифы, что не остановило пиратов — поднявшись вверх по реке, они приступили к наземной части экспедиции. Пиратам противостояла достаточно мощная группировка испанских войск во главе с вице-губернатором Панамы. Под его руководством собралось около 3600 солдат, из них 400 кавалеристов и 600 индейцев.

Всего в походе через Панамский перешеек участвовало около 1200 чел. После девятидневного перехода они вышли к г. Панаме и на десятый день, атаковав испанский город захватили его. Разграбив Панаму, пираты потом в течение трех недель опустошали окрестности.

Добыча была огромна — когда 24 февраля 1671 года флибустьеры выступили из Панамы, они повели 157 мулов, нагруженных золотом, серебром, драгоценными камнями и разнообразными товарами стоимостью 6 млн пиастров.

Список кораблей, участвовавших в Панамской экспедиции 
Список был составлен на острове Ваш в декабре 1670 года, после чего был отправлен губернатором Ямайки Томасом Мэдифордом в Лондон лорду Арлингтону; подшит в «Calendar of Statee Papers, America and West Indies 1669—1674».

См. также 
 Захват Маракайбо (1666)
 Сирл, Роберт

Примечания

Ссылки 
 Генри Морган
 В. К. Губарев. Пираты Карибского моря: Жизнь знаменитых капитанов. — М.: Эксмо, Яуза, 2009. — С. 188—208.

Сражения по алфавиту
Пиратство
Сражения Англии
Сражения Франции
Сражения Испании
Походы
Сражения 1671 года